Лунке́вич — славянская фамилия. Известные носители:

 Лункевич, Валериан Викторович (1866—1941) — русский и советский биолог, популяризатор и историк естествознания.
 Лункевич, Сергей Александрович (1934—1995) — молдавский советский дирижёр, скрипач и композитор, народный артист СССР (1976).